Pachitea (rivier), een rivier in Peru
Pachitea (provincie), een provincie van Peru